Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Denis Golovanov e Vadim Kucenko che hanno battuto in finale Oleg Ogorodov e Dmitrij Tomaševič 6-1, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Vadim Kucenko (Campioni)
 Oleg Ogorodov /  Dmitrij Tomaševič (finale)

 Kirill Ivanov-Smolensky /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)
 Artem Derepasko /  Michail Elgin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2001